4. NL NS Zagreb predstavljala je 4. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. 

U ovoj ligi prvoplasirani klub išao je u kvalifikacije za viši rang – Treću hrvatsku nogometnu ligu Središte, a posljednji ispadao u 1. Zagrebačku nogometnu ligu ili 1. ŽNL Zagrebačku. Trenutno je integrirana u 4. nogometnu ligu Središte Zagreb.

Prvaci

Izvori Sportske novosti 1998-2019

Poveznice 

 
Zagrebačka-0-JŽNL